Padberg peut faire référence à : 
 Eva Padberg (née en 1980), modèle, chanteuse, compositrice, présentatrice et actrice allemande.
 Manfred Padberg (1941-2014), mathématicien allemand.